Орден Ким Ир Сена () — высшая государственная награда КНДР.

История 
Учреждён к шестидесятилетию Ким Ир Сена (то есть ещё при его жизни), в 1972 году, по предложению Ким Чен Ира одновременно с «Кимирсеновской премией».

Сам Ким Чен Ир был награждён этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.

Орденом награждаются также учреждения и организации, в частности, образовательные учреждения: Университет имени Ким Ир Сена, средняя школа № 1 Моранбонского района г. Пхеньяна, а также промышленные предприятия - например, Пхеньянский электровозостроительный завод и Пхеньянский завод текстильных машин.

Примечания 

Ордена КНДР
Награды, появившиеся в 1972 году
К